Den Helder – comune dei Paesi Bassi
 Hélder –  nome proprio di persona portoghese maschile

Persone 

 Glenn Helder – calciatore olandese
 Liza Helder –  modella olandese